Przemysław Kita (ur. 1946) – polski chemik
 Przemysław Kita (ur. 1993) – polski piłkarz